Pyrgulopsis pilsbryana är en snäckart som först beskrevs av J. L. Baily och R. I. Baily 1952.  Pyrgulopsis pilsbryana ingår i släktet Pyrgulopsis och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som nära hotad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
pilsbryana